Le mot Ubirajara, transcrit du tupi ubira (« lance ») et jara (« seigneur »), signifie « seigneur des lances », « lancier ».

Sciences et techniques 
 Ubirajara est un genre de théropodes compsognathidés. On n'en connaît qu'une espèce,  qui vivait au début du Crétacé dans l'actuel Brésil.

Culture et société 
  est un roman indianiste de l'écrivain brésilien José de Alencar, publié en 1874.
  (« La Légende d'Ubirajara ») est un film brésilien librement adapté du roman ci-dessus, réalisé par  et sorti en 1975.

Anthroponyme 
Ubirajara est un prénom brésilien, notamment porté par :
  (1946-), un footballeur brésilien ;
  (1937-), plus connu sous le nom de Bira Presidente, un compositeur, chanteur et percussionniste brésilien ;
  (1949-1986), un acteur, dramaturge, producteur, homme d'affaires, présentateur de télévision et directeur de théâtre brésilien ;
  (1955-), un avocat, conférencier et écrivain brésilien ;
 , un sans-abri et mendiant brésilien, devenu greffier de la ville de Recife en 2007 à la suite d'un appel d'offres public ;
  (1936-2021), un footballeur brésilien ;
  (1912-1979), un magistrat et homme politique brésilien ;
 , plus connu sous le nom de Bira Valdez (1953-2005), un journaliste et présentateur de télévision brésilien ;
  (1934-2019), plus connu sous le nom de Bira, un musicien brésilien ;
  (1968-), plus connu sous le nom de Bira do Pindaré, un homme politique brésilien, avocat, banquier et enseignant ;
  (1932-2015), un entomologiste brésilien, professeur à l'université de São Paulo et spécialiste des coléoptères ;
  (1963-), plus connu sous le nom de Bira da Vila, un chanteur, auteur-compositeur et percussionniste de musique populaire brésilienne ;
  (1956-), un journaliste brésilien spécialisé dans la protection des consommateurs, juriste et homme politique.

Toponyme 
 Ubirajara est une municipalité brésilienne de la microrégion de Bauru (État de São Paulo, Brésil).